Коробейникова — жіноча форма прізвища Коробейников.
 Коробейникова Анастасія Семенівна (1911—1950) — свинарка; Герой Соціалістичної Праці.
 Коробейникова Лариса Вікторівна (* 1987) — російська фехтувальниця, олімпійська медалістка.
 Коробейникова Поліна Олександрівна (* 1996) — російська фігуристка.

Див. також 
 Гора Коробейникова